Джон Моубрей (; 18 октября 1444 — 16/17 января 1476) — английский аристократ, сын Джона Моубрея, 3-го герцога Норфолк, последний мужчина из рода Моубреев. Носил титулы графа Суррея (с 1451 года), герцога Норфолк, графа Норфолк, графа Ноттингем, барона Сегрейв и барона Моубрей (с 1461 года), занимал должность графа-маршала Англии с 1461 года. Кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Йорков, пытался консолидировать семейные владения в Восточной Англии.

Биография 
Джон Моубрей принадлежал к одному из самых знатных и влиятельных семейств Англии. Его предки по отцу обосновались в Англии ещё в XI веке; с 1295 года они носили баронский титул, с 1377 — графский, а с 1398 (с перерывами) — титул герцога Норфолк. По женской линии Джон происходил от королей Англии, начиная с Эдуарда III (его прапрадеда). Он был единственным ребёнком Джона Моубрея, 3-го герцога Норфолка, и его жены Элеоноры Буршье.

Джон родился 18 октября 1444 года. В 1451 году для него был восстановлен титул графа Суррея. Формальным основанием для этого стало происхождение Джона от сестры последнего графа предыдущей креации, из рода Фицаланов, а реальной причиной — по-видимому, желание придворной «партии» привлечь на свою сторону герцога Норфолкского в конфликте с Ричардом Йоркским. В ноябре 1461 года, после смерти отца, Джон унаследовал все его титулы и должность графа-маршала Англии. На тот момент Моубреям принадлежали обширные владения в северных графствах, в Восточной Англии, Сассексе, Суррее, Уэльсе, однако треть всех этих земель находилась в пожизненном пользовании бабки герцога, Кэтрин Невилл, пережившей его, а второй третью владела его мать, умершая только в 1474 году. Таким образом, большую часть своей жизни Джон контролировал только третью часть наследства, приносившую относительно скромный доход — 1500 фунтов в год. На эти деньги ему приходилось вести жизнь, подобающую герцогу, и содержать многочисленную свиту; в результате он постоянно был в долгах.

Сразу после смерти отца Моубрей начал вникать в дела, несмотя на юный возраст (в связи с этим историки отмечают, что он, по-видимому, был развит не по годам). Джон заседал в судебных комиссиях трёх графств, а в Войнах Алой и Белой розы вслед за отцом поддержал Йорков. Так, в 1462 году он снабжал провизией армию графа Уорика, осаждавшего замок Уоркворт, в 1464 году подавлял восстание сторонников Ланкастеров в Уэльсе, в лордстве Денби. Вероятно, платой за лояльность стало разрешение короля Эдуарда IV вступить в права наследования, выданное в марте 1465 года — за несколько месяцев до наступления совершеннолетия Джона. Весной 1470 года герцог был рядом с королём во время борьбы с мятежниками на севере. В конце того же года, когда Уорик перешёл на сторону Ланкастеров и Эдуарду пришлось бежать из страны, Моубрей сохранил верность Йоркам; он был арестован, позже его отпустили, но в марте 1471 года, узнав о приближении к берегам Англии йокистского флота, арестовали опять. Известно, что герцога не было 14 апреля при Барнете, где Эдуард разбил Уорика. 4 мая Джон сражался при Тьюксбери, где Йорки одержали окончательную победу. После битвы он как граф-маршал возглавлял вместе с констеблем Англии Ричардом Глостерским (братом Эдуарда IV и впоследствии королём Ричардом III) суд над взятыми в плен лордами из числа сторонников Ланкастеров. Все подсудимые были приговорены к смерти и обезглавлены 6 мая. 21 мая Моубрей был рядом с королём во время его триумфального въезда в Лондон, позже он сопровождал Эдуарда в Кент для принятия капитуляции Томаса Невилла, бастарда Фоконберга, и присутствовал в Кентербери при казни мэра этого города Николаса Фаунта. В 1472 году герцог стал кавалером Ордена Подвязки. В 1475 году, во время экспедиции во Францию, он командовал отрядом из 40 латников и 300 лучников.

Моубрей продолжил политику отца по консолидации семейных владений в Восточной Англии, Суррее и Сассексе. В 1469 году он продал Уильяму Герберту, 1-му графу Пембруку, Гауэр и Чепстоу в Уэльсе, а в 1470 году продал ряд других небольших поместий, отдалённых от юго-восточных графств. На часть вырученных средств он купил у душеприказчиков сэра Джона Фастольфа замок Кейстор в Норфолке. Однако наследник Фастолфа Джон Пастон замок не отдал: по его мнению, душеприказчики не имели права продавать часть наследства. Тогда герцог подверг Кейстор полноценной пятинедельной осаде и заставил его сдаться (сентябрь 1469 года). Его действия были расценены как явно беззаконные; жена, советники, епископ Уинчестера, королевский камергер Уильям Гастингс и даже сам король долго убеждали Моубрея вернуть замок Пастону, но тот так и не уступил.

Сэр Джон умер внезапно в январе 1476 года, когда ему был всего 31 год.

Семья и наследство 
Джон Моубрей был женат на Элизабет Толбот, дочери Джона Толбота, 1-го графа Шрусбери (выдающегося полководца времён Столетней войны), и Маргарет Бошан. В этом браке в 1472 году родилась дочь, Анна. На момент смерти сэра Джона его жена была беременна, но ребёнок в источниках не упоминается: либо он родился мёртвым, либо произошёл выкидыш. Это означало угасание рода Моубреев в мужском колене. Эдуард IV уже через два года после смерти герцога женил на его пятилетней дочери своего второго сына Ричарда Шрусберийского, который стал графом Норфолк и графом-маршалом. Однако Анна умерла девятилетней в 1481 году. Король оставил её титулы и земли за своим сыном; позже Ричард III разделил наследство Моубреев между их потомками по женской линии, Говардом и Беркли.

Вдова 4-го герцога Норфолка намного пережила его и умерла между 6 ноября 1506 и 10 мая 1507 года.

Личность 
В источниках Джона Моубрея характеризуют как человека упрямого и в то же время слабовольного. Своё упрямство он продемонстрировал в истории с замком Кейстор. Эдуард IV однажды высказался о герцоге как о марионетке в руках одного из его советников — Уильяма Брэндона; историки в связи с этим отмечают, что король, хотя и был готов положиться на Моубрея в военных вопросах, не включил его в свой совет.

Предки

Примечания

Литература 
 Устинов В. Г. Столетняя война и Войны Роз. — : АСТ: Астрель, Хранитель, 2007. — 637 с. — ISBN 978-5-17-042765-9.
 
 
 
 
 

Герцоги Норфолк
2-5
Графы-маршалы Англии
Участники битвы при Тьюксбери